Міжнародний Молодіжний Конгрес () — найбільша щорічна зустріч молодих есперантистів у світі. Учасники з усіх куточків світу приїжджають на тиждень, і їх число зазвичай сягає близько 400, хоча буває, що збирається близько 1000 учасників. Конгрес щороку відбуватися в іншій країні.

Конгреси що відбулись (і що плануються)

Посилання 
 Офіційний сайт Асоціації молодих есперантистів (TEJO) 
 Офіційний сайт Всесвітнього конгресу молодих есперантистів (IJK) 
 Офіційний сайт 67-го Всесвітнього конгресу молодих есперантистів у Києві 

Есперанто організації